Rosso veneziano – gradazione del colore rosso

Letteratura 
Rosso veneziano – romanzo pubblicato nel 1959, scritto da Pier Maria Pasinetti

Televisione 
Rosso veneziano – miniserie televisiva del 1976, diretto dal regista Marco Leto

Cinema 
Rosso veneziano – film del 1989, diretto dal regista Étienne Périer